Франс Халс, также Хальс (, МФА: ) (1582/1583 год, Антверпен — 1666 год, Харлем) — голландский художник, писал в эпоху так называемого Золотого века.

Биография 

Родился в 1582 или 1583 году в семье ткача Франсуа Франса Халса ван Мехелена и его второй жены Адриантье. В 1585 году после падения Антверпена семья перебралась в Харлем, где Франс Халс прожил всю свою жизнь.

В 1600-1603 годах молодой художник учился у Карела ван Мандера, хотя влияние этого представителя маньеризма в последующих работах Халса не прослеживается.

В 1610 году Халс стал членом Гильдии святого Луки и начал работать реставратором при городском муниципалитете. В начале следующего года Халс женился на Анетье Хармансдр, и уже 2 сентября 1611 года чета крестила своего первенца — Хармена.

Первый портрет Халс создал также в 1611 году, однако известность пришла к нему после создания картины «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия» (1616).

В июне 1615 года Анетье умерла при родах; вслед за матерью умер и второй сын семейства Халсов, имя которого неизвестно. В 1617 году Франс Халс женился на Лисбет Рейнерс, с которой прожил почти полвека. У них было 11 детей.

«Ранней манере Халса свойственно пристрастие к тёплым тонам, чёткой моделировке форм при помощи тяжёлых плотных мазков. В 1620-х Халс наряду с портретами писал жанровые сцены и композиции на религиозные темы („Евангелист Лука“, „Евангелист Матфей“, около 1623-1625 гг.)».

В 1620-1630 годах Халс написал целый ряд портретов, на которых изображены брызжущие жизненной энергией представители народа («Шут с лютней», 1620-1625, «Весёлый собутыльник», «Малле Баббе», «Цыганка», «Мулат», «Мальчик-рыбак»; все — около 1630 года).

Единственным портретом в полный рост является «Портрет Виллема Хейтхейссена» (1625—1630).

«В этот же период Халс радикально реформировал групповой портрет, порвав с условными системами композиции, вводя в произведения элементы жизненных ситуаций, обеспечивающие непосредственную связь картины и зрителя („Банкет офицеров стрелковой роты св. Адриана“, около 1623-1627 годов; „Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия“, 1627; „Групповой портрет стрелковой роты св. Адриана“, 1633; „Офицеры стрелковой роты св. Георгия“, 1639)». Не желая покидать Харлем, Халс отказывался от заказов, если для этого необходимо было ехать в Амстердам. Единственный групповой портрет, начатый им в Амстердаме, пришлось заканчивать другому художнику.

В 1620-х -1640-х годах, в период наивысшей популярности, Халс написал много двойных портретов супружеских пар: муж на левом портрете, а жена — на правом. Единственная картина, на которой супруги изображены вместе, — «Семейный портрет Исаака Массы и его жены» (1622 год).

В 1644 году Халс стал президентом Гильдии святого Луки. В 1649 году выполнил портрет Декарта.

«Психологические характеристики углубляются в портретах 1640-х годов („Регенты госпиталя св. Елизаветы“, 1641; „Портрет молодого человека“, около 1642-1650; „Яспер Схаде ван Веструм“, около 1645); в колорите этих произведений начинает преобладать серебристо-серый тон. Поздние произведения Халса исполнены в очень свободной манере и решены в скупой цветовой гамме, построенной на контрастах чёрных и белых тонов („Мужчина в чёрной одежде“, около 1650—1652, „Портрет Виллема Круса“, около 1660); в некоторых из них проявилось чувство глубокого пессимизма („Регенты приюта для престарелых“, „Регентши приюта для престарелых“, обе — 1664 год)».

«В старости Халс перестал получать заказы и впал в нищету. Художник умер в харлемской богадельне 26 августа 1666 года».

Наиболее крупным собранием картин живописца обладает музей Халса в Харлеме.

Избранные работы 

 «Портрет Виллема Хейтхейссена», 1625—1630. Старая пинакотека, Мюнхен.
 «Весёлый собутыльник», 1628—1630. Государственный музей, Амстердам.
 «Семейный портрет на фоне пейзажа», 1645—1648. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид.

Интересные факты 

В настоящее время RKD - Нидерландский институт истории искусств - работает над публикацией цифровой монографии и каталога картин Франса Халса, составленного специалистом по Хальсу профессором Клаусом Гриммом. Исследование RKD "Франс Халс и его мастерская" будет опубликовано осенью 2023 года.  Благодаря новым знаниям, полученным в результате технических исследований, а также новым возможностям сравнения и анализа произведений искусства в мельчайших деталях - с помощью цифровых фотографий высокого разрешения - Гримм теперь различает, какие картины или части картин были выполнены самим Халсом, а какие - ассистентами.

Художник стал широко известен благодаря своим ярким портретам, красочным жанровым картинам и большим гражданским портретам гвардейцев, а также благодаря  влиянию, которое он оказал на саоих современников:  пятеро сыновей Халса стали художниками-портретистами; на живописцев  XIX и начала XX века (Ван Гог однажды заметил, что у Халса «не менее чем 27 оттенков чёрного»), а также на популяризацию голландского Золотого века, внёсшего огромный вклад в развитие искусства (Халс был изображён на нидерландской банкноте в 10 гульденов, имевшей хождение в 1970—1990 годах).

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Сененко М. С. Франс Хальс. — , 1965.
 Линник И. В. Франс Хальс. — , 1967.
 Лазарев В. Н. Франс Гальс // Старые европейские мастера. — , 1974. — С. 119—155.
  Hals, Geneva: Skira, 1968.
  Frans Hals. : Mann, 1972.
 Slive S. Frans Hals. v. 1-3, : Phaidon, 1970—1974.

Ссылки 

 Халс Франс. Картины и биография

Художники золотого века Голландии
Художники-портретисты Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)